Ива́н Гли́нский:
 Глинский, Иван Александрович — первый известный из источников представитель княжеского рода Глинских.
 Глинский, Иван Львович (ок. 1460 — до 1522) — князь из рода Глинских, наместник ожский и переломский (1495), хорунжий земский (1501), маршалок господарский (1501—1507), воевода киевский (1505) и новогрудский (1507—1508).
 Глинский, Иван Михайлович (ум. 1602) — князь, крупный русский государственный и военный деятель, воевода и боярин.